Finalissima 2022 – trzecia edycja meczu pomiędzy zwycięzcą Mistrzostw Europy w piłce nożnej a triumfatorem Copa América. Odbył się w środę 1 czerwca 2022 roku o godzinie 20:45 na Stadionie Wembley w Londynie w Anglii. Zagrały w nim reprezentacja Włoch z reprezentacją Argentyny. Zwycięzcami meczu zostali Argentyńczycy którzy pokonali Włochów 3:0 po golach kolejno Lautaro Martíneza, Ángela Di Maríi oraz Paulo Dybali.

Uczestnicy 
 vs

Mecz

Przypisy 

Copa América 2021
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020
Reprezentacja Argentyny w piłce nożnej
Reprezentacja Włoch w piłce nożnej